Геннадий Горбуно́в:
 Горбунов, Геннадий Александрович (1946—2021) — представитель в Совете Федерации России (2001—2016).
 Горбунов, Геннадий Иванович (род. 1955) — советский футболист, вратарь